Chile on Hell — концертне відео американського треш-метал гурту Anthrax, предсталене 16 вересня 2014 року на лейблі Megaforce Records. Запис було зроблено під час концерту гурту у Сантьяго (Чилі) у 2013 році.

Список композицій

DVD

CD 1

CD 2

Примітки

Посилання 
 «Chile on Hell»  на Discogs

Альбоми Anthrax
Концертні альбоми 2014